České příjmení Lužný má více nositelů:

 Dušan Lužný (* 1964 ), sociolog, religionista, vysokoškolský pedagog 
 Ivo Lužný (* 1957), český politik a občanský aktivista
 Jan Lužný (1926–2013), šlechtitel a zahradnický odborník
 Jiří Lužný (* 1960), fotbalista a fotbalový trenér 

Česká příjmení